Валлерфанген () — община в Германии, в земле Саар. Входит в состав района Саарлуис. Занимает площадь 42,17 км².

Население 
Население на 31 декабря 2006 года составляло 9603 человека.

на 31 декабря 2010 года — 9527 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара